Terytorium zamorskie (Francja)
 Towarzystwo Ochrony Motyli